Сезон 2015 MotoGP — 67-й сезон чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Марку Маркесу предстяло защищать свой титул чемпиона в классе MotoGP. Чемпионом стал испанец Хорхе Лоренсо на Yamaha.

Гран-при 
Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам состоял из 18-ти этапов.

MotoGP 
Очки присуждаются по следующей схеме.

Жирным шрифтом выделена поул-позиция
Курсивом выделен быстрый круг

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 

2015 год в автоспорте
Мотогонки Гран-при по сезонам